Der FC Hertha Wiesbach (offiziell: Fußballclub Hertha Wiesbach e. V.) ist ein Sportverein aus dem Ortsteil Wiesbach der Gemeinde Eppelborn im Saarland. Die erste Fußballmannschaft stieg im Jahre 2013 in die fünftklassige Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf.

Geschichte 
Gegründet wurde der Verein im August 1908 als SSK Hertha Mangelhausen. Vorbild bei der Namensgebung war der Berliner Verein BFC Hertha 92, aus dem im Jahre 1923 Hertha BSC wurde. Mitte der 1920er Jahre wurde aus dem SSK Hertha Mangelhausen der FC Hertha Wiesbach. Über Jahrzehnte spielte die Hertha nur auf Kreisebene, ehe 1992 der Aufstieg in die Bezirksliga gelang. Nach einer Vizemeisterschaft 1999 hinter dem FC Kutzhof wurden die Wiesbacher ein Jahr später Meister und stiegen in die Landesliga auf. Im Jahre 2004 folgte mit dem Aufstieg in die Verbandsliga Saar erstmals der Sprung in die höchste saarländische Amateurliga. In der Verbandsliga, die seit 2008 Saarlandliga genannt wird, belegte die Mannschaft stets Platzierungen im oberen Drittel. Im Jahre 2013 wurde der Verein vorzeitig Meister und stieg in die Oberliga auf. Gleichzeitig erreichten die Wiesbacher das Endspiel um den Saarlandpokal, welches vor 3500 Zuschauern mit 0:4 gegen den 1. FC Saarbrücken verloren wurde.

Tabellenentwicklung: FC Hertha Wiesbach

Erfolge

Meisterschaften 
 Kreisliga A Ill-Theel Saar: 1992
 Bezirksliga Nord: 2000
 Landesliga Nordost: 2004
 Saarlandliga: 2013

Vize-Meisterschaften 
 Kreisliga A Ill-Theel Saar: 1979, 1980, 1988, 1990, 1991
 Bezirksliga Nord: 2002

Volksbanken-Hallenmasters 
 Volksbanken-Hallenmasters: 2009, 2013, 2017
 Vize-Masterssieger: 2016, 2018, 2020

Ewige Tabelle

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Saarlandliga

Saisonbilanz

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Weblinks 
 Offizielle Website des Vereins

Fußballverein aus dem Landkreis Neunkirchen
Verein im Saarländischen Fußballverband
Sportverein (Landkreis Neunkirchen)
FC Hertha Wiesbach
Eppelborn